Klasszikus Star Wars (Classic Star Wars): A Star Wars univerzumban játszódó Classic Star Wars sorozat 1992 augusztusa és 1994 júniusa között képregényfüzetekben, 1994 június és 1996 január között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Az Early Adventures történet 1994 augusztus és 1995 áprilisa között képregényfüzetekben, 1997. májusában gyűjteményes képregényben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Han Solo at Stars' End történet 1997 március és májusa között képregényfüzetekben, 1997 októberében gyűjteményes képregényben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A harmadik képregény, ami az azonos című könyv történetből készült és a Star Wars kibővített univerzumhoz tartozott. A Devilworlds sorozat 1996 augusztus és szeptember között képregényfüzetekben, majd 2013. májusában Omnibus képregényben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Klasszikus Star Wars történetei két évvel az Egy új remény eseménye előtt, az  eseménye évében és utána játszódnak.

Korai kalandok

Gambler's World

Tatooine Sojourn

Princess Leia, Imperial Servant

The Second Kessel Run

Bring Me the Children

As Long As We Live...

The Frozen World of Ota

Han Solo hadjárata

The Vandelhelm Mission

Classic Star Wars

Halálos hajsza

A lázadás vihara

Menekülés a Hoth-ra

Devilworlds

Dark Lord's Conscience

Dark Knight's Devilry

The Flight of the Falcon

Blind Fury!

Rust Never Sleps

The Pandora Effect

Tilotny Throws a Shape

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 1

Star Wars Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 2

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net